Настоящая любовь:

 «Настоящая любовь» () — боевик режиссёра Рахула Равайла (Индия, 1992).
 «Настоящая любовь» — криминальный триллер режиссёра Тони Скотта (США, 1993).
 «Настоящая любовь» — мелодрама режиссёра Станислава Мареева (Россия, 2008).
 «Настоящая любовь» () — кинокомедия режиссёра Памелы Фрайман (США, 2010).
 «Настоящая любовь» — кинокомедия режиссёра Сергея Попова (Россия, 2012).
 «Настоящая любовь» — телесериал (Великобритания, 2012).
 «Настоящая любовь» (Amore Vero) — моторная яхта, предположительно принадлежащая Игорю Сечину; одна из самых больших яхт в мире.

См. также 
 True Love
 Истинная любовь